Wyniki Grand Prix Szwecji 2000, drugiej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 2000.

Były to szóste zawody o Wielką Nagrodę Szwecji i zarazem ostatnią rundą w Linköping.

Lista startowa 
Stawkę 22 stałych uczestników Grand Prix uzupełniło 2 zawodników z dziką kartą (Nicki Pedersen i Rune Holta). W nawiasach podano numery stałe.

 (11) Billy Hamill (Stany Zjednoczone)
 (16) Mark Loram (Wielka Brytania)
 (10) Chris Louis (Wielka Brytania)
 (21) Todd Wiltshire (Australia)
 (2) Tomasz Gollob (Polska)
 (1) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (12) Mikael Karlsson (Szwecja)
 (13) Carl Stonehewer (Wielka Brytania)
 (8) Ryan Sullivan (Australia)
 (15) Henrik Gustafsson (Szwecja)
 (7) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (18) Antonín Kasper (Czechy)
 (3) Jimmy Nilsen (Szwecja)
 (5) Leigh Adams (Australia)
 (4) Joe Screen (Wielka Brytania)
 (6) Jason Crump (Australia)
 (20) Brian Andersen (Dania)
 (22) Rafał Dobrucki (Polska)
 (9) Stefan Dannö (Szwecja)
 (19) Peter Karlsson (Szwecja)
 (14) Brian Karger (Dania)
 (17) Andy Smith (Wielka Brytania)
 (23) Nicki Pedersen (Dania)
 (24) Rune Holta (Norwegia)

Wyniki

Opis 
Zawody o Wielką Nagrodę Szwecji zakończyło się zwycięstwem Australijczyka Jasona Crumpa, który zaprezentował fantastyczną dyspozycję. Po 1 biegu kiedy to wjechał w taśmę, jeździł bezbłędnie notując 6 kolejnych zwycięstw. Wyprzedził on Marka Lorama i swojego rodaka Todda Wiltshire'a. Mistrz świata Tony Rickardsson był 4.

Wysoka forma Lorama i Wiltshire'a na początku sezonu, spowodowała, że znaleźli się oni na 2 czołowych miejscach w klasyfikacji. Rozczarował natomiast dotychczasowy lider Billy Hamill, który po dwóch trzecich miejscach odpadł z turnieju.

Reprezentanci Polski Tomasz Gollob i Rafał Dobrucki zajęli odpowiednio 6 i 20 miejsce.

W Grand Prix zadebiutowało 2 żużlowców: Nicki Pedersen (mistrz świata z 2003) oraz Rune Holta.

Klasyfikacja przejściowa 

Szwecja
2000
2000 w Szwecji